Bihls ist der Ortsname von

 Bihls (Buchenberg), Weiler des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bihls (Legau), Einöde des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Bihls (Ronsberg), Weiler des Marktes Ronsberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Bihl
 Bühls